Gottesauge bezeichnet:
 ein religiöses Symbol, siehe Auge der Vorsehung
 in der Heraldik die symbolische Darstellung von Gott, siehe Gottesauge (Heraldik)
 eine Pflanzengattung, siehe Dreimasterblumen
 eine Zierpflanze, siehe Semperflorens-Begonien

Siehe auch:
Auge Gottes
Allsehendes Auge